Tuensang (district), een district van de Indiase staat Nagaland
 Tuensang (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Tuensang